Tempio di Bellona, Roma.
Tempio di Bellona, Ostia.